Avinu (em hebraico: אבינו) significa "Nosso Pai". O termo também pode se referir a:

 Sinagoga Abraham Avinu - localizada em Hebrom, um centro espiritual da comunidade judaica e um grande centro para o estudo da Cabala
 Ver Ketu North (parlamento constituinte de Gana)#Eleições para Albert Korbla Avinu - candidato do parlamento para o Novo Partido Patriótico, em Gana na eleição de 2000
 Avraham Avinu - na tradição judaica, Abraão, patriarca fundador dos israelitas
 Avenu Malcanu - uma canção do álbum Live Phish Volume 10
 Avinu - uma canção de Shloime Dachs
 Avinu Malkeinu - que significa "nosso pai, nosso rei", uma oração judaica
 Avinu Malkenu - música no álbum Shangri-La (album Elkie Brooks) por Elkie Brooks
 Avinu Malkeynu - uma canção de Max Janowski
 Moisés ben Avraham Avinu - um estampador austríaco e autor que era um cristão convertido ao judaísmo
 Yaacov Avinu - na tradição judaica, Jacó, filho de Abraão, fundador das doze tribos de Israel

Ver também 
 My Father My King - uma canção da banda de post-rock Mogwai escocesa, que foi gravada e lançada como single em 2001
 Ne'ila - o serviço de oração conclusiva judeu de Yom Kippur
 Quando el Rey Nimrod - uma canção popular judaico-espanhola.
 Ushpizin - um "convidado espiritual" judeu durante o Sucot

Desambiguação